Mewa śmieszka – ptak
 Żaba śmieszka – płaz
 Śmieszka – rzeka, dopływ Smortawy